Wereldkampioenschap dammen 1990 (match)
 Wereldkampioenschap dammen 1990 (toernooi)